Osoby o nazwisku Gölsdorf:
 Karl Gölsdorf − austriacki inżynier, konstruktor lokomotyw i silników
 Louis Adolf Gölsdorf − austriacki inżynier, konstruktor lokomotyw